Il singolare del torneo di tennis TCT Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Raemon Sluiter che ha battuto in finale Mario Radić 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Kristian Pless (primo turno)
 Attila Sávolt (quarti di finale)
 Galo Blanco (quarti di finale)
 Nikolaj Davydenko (primo turno)

 Raemon Sluiter (Campione)
 Nicolas Coutelot (primo turno)
 Marc Rosset (primo turno)
 Michael Kohlmann (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

TCT Open 2002